Osée peut faire référence à :

 Osée, un des douze petits prophètes ; 
 Osée, dernier roi d’Israël ;
 Livre d'Osée, un livre du Tanakh et de l'Ancien Testament.